Karlhof ist der Name folgender Orte:

 Karlhof (Gemeinde Deutsch Jahrndorf), Meierhof in Deutsch Jahrndorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
 Karlhof (Gemeinde Feistritz), Ortsteil von Feistritz am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Karlhof (Gemeinde Großharras), Ortslage in Großharras, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Karlhof (Tännesberg), Ortsteil (Einöde) von Tännesberg, Landkreis Bad Neustadt an der Waldnaab, Bayern